Villa Durazzo Bombrini – villa di Genova nel quartiere di Cornigliano
Villa Durazzo-Centurione – villa di Santa Margherita Ligure
Villa Durazzo-Pallavicini – villa di Genova nel quartiere di Pegli